«Забытая мелодия для флейты» — советский художественный фильм 1987 года режиссёра Эльдара Рязанова по сценарию Эмиля Брагинского, ироническая мелодрама с элементами фантасмагории. Фильм показывает различие между жизнью номенклатуры и простых людей на закате советской власти и рассказывает о том, что бывает, когда между представителями этих классов возникает любовь.

Фильм был снят после объявления гласности, поэтому в нём весьма рельефно раскрываются ещё недавно запретные темы: бюрократизм номенклатуры, секс, скудный быт простых советских граждан, мистика. Премьера состоялась 23 октября 1987 года.

История создания 
Рязанов давно планировал снять фильм по пьесе «Аморальная история», которую он написал в соавторстве с Э. Брагинским  в 1976 году. Им были даже написаны слова к песне «Мы не пашем, не сеем, не строим», которую впоследствии исполнят в фильме Татьяна и Сергей Никитины. Первый вариант сценария не был принят на киностудии, так как его посчитали слишком острым, но когда в 1986 году был написан второй вариант, начавшаяся перестройка сделала своё дело, и сценарий был одобрен. Но когда Эльдар Рязанов уже был готов начинать картину, Леонид Филатов, которого он изначально видел в главной роли, оказался занят в съёмках другого фильма.

Рязанов не стал ждать, пока освободится Филатов, и начал натурные съёмки в Крыму и Казахстане. В ходе съёмок Рязанов перенёс микроинсульт, в результате чего у него перестало слышать одно ухо. К моменту, когда Филатов освободился, Рязанов был серьёзно болен, и ему пришлось начинать снимать картину и при этом одновременно лечиться в стационаре.

В январе 1987 года состоялся Пленум ЦК КПСС, положивший начало эпохе гласности, и последние преграды для создания фильма исчезли. Теперь злободневную тему фильма можно было раскрывать во всей полноте, без необходимости сглаживания «острых углов». На экраны картина вышла в ноябре 1987 года.

Сюжет 
Леонид Семёнович Филимонов — высокопоставленный чиновник из «Главного управления свободного времени» — постоянно борется со своим собственным «я». Он старается запретить или избавиться от любого народного творчества, которое можно толковать двояко. Но на совещаниях, когда есть свободная минутка, Филимонов представляет себе, как он поднимается и говорит всю правду прямо в лицо своему начальнику с устаревшими взглядами. Но не делает этого, потому что боится потерять работу.

Однажды у Филимонова внезапно прихватило сердце, из-за чего он познакомился с медсестрой Лидой из своего управления, в которую влюбился. Она оказалась единственная, с кем он может быть абсолютно открыт. Жена Филимонова, узнав, что он завёл себе любовницу, выгоняет его из дома, и он поселяется у медсестры.

Вскоре жена, поняв, что осталась одна, просит мужа вернуться к ней, она согласна всё простить. К тому же, она заявляет, что пока не рассказала об их расставании своему отцу, который многие годы помогал Леониду расти по служебной лестнице. В довершение всего его коллеги тоже давят на него и уговаривают расстаться с Лидой, так как это может повредить карьере — Филимонова прочат на место старого начальника, уходящего на пенсию. В итоге карьерные соображения берут верх над чувствами, и Филимонов поддаётся на уговоры супруги и коллег — он трусливо сбегает от Лиды, даже не объяснившись с ней.

Оскорблённая Лида увольняется из управления. Во время первого своего выступления уже на посту начальника Филимонов на минуту впадает в грёзы: чувствуя угрызения совести и стыд перед Лидой, он представляет, как высказывает подчинённым всё, что думает об этом бессмысленном управлении, является к Лиде и говорит со слезами раскаяния, что добровольно отказался от начальственного поста, так как она ему дороже всего. Когда же Филимонов продолжает выступление, у него опять прихватывает сердце. Вызывают «скорую помощь». Чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, Филимонов просит позвать Лиду. Прибывшая бригада реаниматологов начинает реанимировать Филимонова, тот переживает клиническую смерть, и его душа уносится в потусторонний мир (показана сцена с коридорами загробного мира, где ждут Высшего Суда разные люди: военные, погибшие в Афганистане, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, лётчики, космонавты,  православный священник, старики, молодёжь, врачи, милиционеры, спасатели, а также люди, умершие от неизлечимых болезней; душа Филимонова замечает в одной из комнат сумрачного коридора Адама и Еву). Душа Филимонова встречает родителей, которые мягко укоряют его за то, что он не чтит их память. В это время Лида, увидев, что машина скорой помощи мчится в сторону управления, догадывается, что у Филимонова опять плохо с сердцем, вбегает в кабинет и умоляет его не умирать, хотя врачи уже собрались констатировать смерть. Филимонов начинает дышать, врачи продолжают реанимацию, а Лида опять уходит из управления.

В ролях 
 Леонид Филатов — Леонид Семёнович Филимонов
 Татьяна Догилева — Лида
 Ирина Купченко — Елена, жена Филимонова
 Всеволод Санаев — Ярослав Степанович, начальник/бывший начальник Филимонова
 Ольга Волкова — Евгения Даниловна Сурова, коллега Филимонова
 Сергей Арцибашев (в титрах Арцыбашев) — Алексей Акимович Икшанов, коллега Филимонова
 Александр Ширвиндт — Мясоедов, коллега Филимонова
 Валентин Гафт — Одиноков, коллега Филимонова
 Елена Майорова — Люся, милиционер на вахте в Управлении свободного времени
 Вацлав Дворжецкий — отец Филимонова
 Елена Фадеева — мать Филимонова
 Александр Панкратов-Чёрный — Саша, городничий на сцене народного театра, шофёр «скорой помощи»
 Пётр Меркурьев — дирижёр хора
 Евгений Воскресенский — Кирилл, племянник Суровой
 Нина Агапова — Татьяна Георгиевна, секретарша
 Татьяна Агафонова — хористка
 Татьяна Новицкая — хористка в очках
 Татьяна Гаврилова — жена городничего на сцене народного театра
 Капитолина Ильенко — Капитолина Ивановна, соседка Лиды
 Леонид Марягин — Фёдор Демьянович, тесть Филимонова
 Валерий Погорельцев — руководитель народного театра
 Юрий Ряшенцев — эпизод (в сцене, где В. Гафт исполняет «Куплеты бюрократа в электричке»)
 Эльдар Рязанов — эпизод (астроном с телескопом)

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик — Эльдар Рязанов
 Авторы сценария: Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов
 Оператор-постановщик — Вадим Алисов
 Художник-постановщик — Александр Борисов
 Звукооператор — Семён Литвинов
 Композитор — Андрей Петров
 Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Сергей Скрипка, соло на флейте — Леонид Миронович.

Примечания

Ссылки 

 «Забытая мелодия для флейты»  на сайте «Мосфильма».
 «Забытая мелодия для флейты» на сайте «Энциклопедия отечественного кино».
 Хлоплянкина Т. М. Служебный роман в период перестройки // Литературная газета — 1987. — 18 ноября.
 Плахов А. С. Судьба иронии // Литературная газета. — 1987. — 25 ноября.

Фильмы СССР 1987 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Эльдара Рязанова
Фильмы-мелодрамы СССР
Экранизации произведений Эмиля Брагинского
Перестройка в культуре и искусстве
Фильмы о Москве
Фильмы на русском языке
Фильмы-мелодрамы